Il singolare del torneo di tennis Dublin Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Damm che ha battuto in finale Arne Thoms 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Markus Zoecke (secondo turno)
 Arne Thoms (finale)
 Martin Damm (Campione)
 Alexander Mronz (semifinali)

 Thierry Guardiola (secondo turno)
 Gilad Bloom (quarti di finale)
 David Rikl (primo turno)
 Christian Saceanu (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dublin Challenger 1992